Annie Perreault (née le  à Windsor, Ontario) est une patineuse de vitesse sur piste courte canadienne.
Annie Perreault, née le 6 novembre 1974 à St-Hubert, au Québec, est une écrivaine québécoise.
Gilbert Perreault (né le  à Victoriaville, Québec) est un ex-joueur de hockey sur glace canadien.
Guillaume Perreault est un illustrateur québécois.
Jean Perreault est un homme politique québécois né le  à Saint-Esprit et mort le .
Jean-Pierre Perreault (1947-2002) est un chorégraphe canadien.
Julie Perreault (née le ) est une actrice québécoise.
Maryse Perreault (1964) est une patineuse de vitesse sur piste courte canadienne.
.
Robert Perreault (né le  à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, Canada) est un homme politique québécois. 
Sarah Perreault (1962-), députée libérale à l'Assemblée nationale du Québec.
Yanic Perreault (né le  à Sherbrooke, Québec, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel de la ligue nationale de hockey évoluant avec les Blackhawks de Chicago.

Patronyme français
Patronyme canadien
Patronyme québécois
Homonymie de patronyme